Saraceni – etnonimo assai impreciso, utilizzato a partire dal II secolo d.C. e poi tradizionalmente riferito ai musulmani

Persone
 Adelaide Saraceni (1895-1995) – soprano argentino naturalizzato italiano
 Carlo Saraceni (1579-1620) – pittore italiano
 Enrico Saraceni (1964) – atleta italiano
 Fausto Saraceni (1920-2000) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Federica Saraceni (1969) – terrorista italiana
 Fernando Saraceni (1891-1956) – calciatore italiano
 Gianluca Saraceni (1979) – pallavolista italiano
 Giovanni Michele Saraceni (1498-1568) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Saraceni (1903-1972) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Luigi Saraceni (1862-1929) – politico italiano
 Luigi Saraceni (1937) – magistrato e politico italiano

Pagine correlate 
 Saraceno (disambigua)
 Saracen